Die achte Austragung der Tour de Ski war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2013/14 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 28. Dezember 2013 und dem 5. Januar 2014 an vier Orten in drei Ländern statt.

Austragungsorte und Rennen

Doping 
Der Österreicher Johannes Dürr, ursprünglicher Sieger der Bergverfolgung im Val di Fiemme und Gesamtdritter der Tour, wurde sechs Wochen später während der Olympischen Winterspiele in Sotschi der Anwendung von Erythropoietin (EPO) überführt. Seine überraschend guten Ergebnisse wurden ihm rückwirkend aberkannt, womit Petter Northug Platz drei in der Gesamtwertung und Chris Jespersen den Sieg in der Bergverfolgung zugesprochen bekam.

Ergebnisse

Oberhof, 28. Dezember 2013 (Prolog) 

Anmerkung: BS = Bonussekunden

Oberhof, 29. Dezember 2013 Sprint 

Angegeben ist die Laufzeit der Qualifikation. Zusammen mit den Bonussekunden (BS) der Finaldurchgänge fließt diese Zeit in die Gesamtwertung mit ein.

Lenzerheide, 31. Dezember 2013 Sprint 

Angegeben ist die Laufzeit der Qualifikation. Zusammen mit den Bonussekunden (BS) der Finaldurchgänge fließt diese Zeit in die Gesamtwertung mit ein.

Lenzerheide, 1. Januar 2014 (Distanzrennen) 

Bonussekunden (BS) kumuliert aus Zieleinlauf (15, 10, 5 Sekunden) und einem bzw. zwei Zwischensprints (jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden).

Toblach, 3. Januar 2014 (Verfolgung) 

Angegeben ist die Laufzeit einschließlich Startvorgabe.

Val di Fiemme, 4. Januar 2014 (Distanzrennen)

Val di Fiemme, 5. Januar 2014 (Bergverfolgung) 

Angegeben ist die Laufzeit ohne Startvorgabe (Tageswertung).

Gesamtwertung

Preisgelder 

Quelle: FIS

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2013
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung 2014
Wintersport-Weltcup 2013/14
Sportveranstaltung in Toblach